Ващенко-Захарченко:
 Ващенко-Захарченко, Вера Николаевна (1840—1895) — русский педагог и меценат, основательница Первой частной женской школы в Киеве